Lanzo d'Intelvi, commune italienne de la province de Côme (Lombardie)
Lanzo Torinese, commune italienne de la province de Turin (Piémont)
Monastero di Lanzo, commune italienne de la province de Turin (Piémont)
Stura di Lanzo, fleuve italien du Piémont

Patronyme 
 John Morti Lanzo (1935-2021), plus connu sous le nom de ring Blackjack Lanza, catcheur américain.